Au soleil est une chanson de Jenifer.
 Au soleil est un récit de voyage écrit par Guy de Maupassant.